Богдан Богдановић се може односити на:

 Богдан Богдановић (архитекта), архитекта, уметник, филозоф и градоначелник Београда.
 Богдан Богдановић (кошаркаш), српски кошаркаш.
 Богдан Богдановић (глумац), српски глумац.